Il singolare del torneo di tennis Annenheim Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Diego Nargiso che ha battuto in finale Martin Damm 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 MaliVai Washington (secondo turno)
 Jamie Morgan (semifinali)
 Martin Damm (finale)
 Alex Antonitsch (primo turno)

 Steve Bryan (primo turno)
 Maurice Ruah (primo turno)
 Mark Petchey (primo turno)
 Alex O'Brien (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Annenheim Challenger 1994